L'édition 2011 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Robin Haase remporte l'épreuve en simple, Daniele Bracciali et Santiago González celle en double.

Faits marquants

Sponsor 
Disparu du calendrier ATP la saison précédente, le tournoi revient en 2011 avec un nouveau partenariat avec le groupe de paris sportifs . Cette édition se nomme ainsi bet-at-home Cup.

Lauréats 
Robin Haase remporte son  en simple en battant en finale Albert Montañés.

En double, Daniele Bracciali et Santiago González remportent leur  ensemble en battant en finale Franco Ferreiro et André Sá. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2011
Sport en Autriche en 2011
Tennis masculin en 2011
Tennis en juillet 2011
Tennis en août 2011